Federico Platero – calciatore uruguaiano
 Franco Platero – hockeista su pista argentino
 Luciano Pérez Platero – arcivescovo cattolico spagnolo
 Mario Calvo-Platero – giornalista italiano
 Ramón Platero – allenatore di calcio uruguaiano